Савчишин — поширене українське прізвище. Патронім від імені Сава.

Відомі носії 
 Савчишин Руслан Володимирович — український громадський діяч, волонтер, благодійник, підприємець, засновник і керівник групи ІТ-компаній «Magneticone Group».
 Савчишин Володимир Михайлович (1988—2022) — український військовик, головний старшина Збройних сил України. Лицар ордену «За мужність» III ступеня.
 Савчишин Руслан Ярославович — український футболіст, гравець ФК «ЛАЗ» (Львів) у сезоні 1993/1994.

Див. також 

 Сава
 Савенко
 Савченко
 Савчук
 Савчак
 Савицький
 Савків
 Савула
 Савойка
 Савчинський
 Савчин